Daucus pycnanthus är en flockblommig växtart som först beskrevs av Harald Lindberg, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Daucus pycnanthus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
pycnanthus